Gorzków (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Krasnostawski
 Gorzków (powiat Bocheński), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in het district Bocheński
 Gorzków (powiat Kazimierski), een dorp in het Poolse woiwodschap Świętokrzyskie, in het district Kazimierski
 Gorzków (powiat Krasnostawski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in het district Krasnostawski
 Gorzków (powiat Staszowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Świętokrzyskie, in het district Staszowski
 Gorzków (powiat Wielicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in het district Wielicki